

Aziende
MBK Europe, fabbrica di motocicli
MBK Center, centro commerciale di Bangkok, conosciuto dai thai come มาบุญครอง, trascrizione RTGS: Mahboonkrong

Codici 
 MBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matupá (Brasile)